Pacto de hospitalidad puede referirse a:
Hospitium, institución celtíbera.
Hospitalitas, institución romana.